Coração de Jesus kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Coração de Jesus (ort), Minas Gerais, 
 Coração de Jesus (kommun), Minas Gerais,

Portugal 

 Coração de Jesus (freguesia), Lissabon, Lisbon, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar